Crofford est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (née en 1927), auteure de livres pour enfants américaine
Joanne Crofford (née en 1947), femme politique provinciale canadienne
 (né en 1956), homme d'affaires américain
, professeure universitaire américaine

Homonymie de patronyme